Sezon 2014/15 2. Fußball-Bundesligi - 41. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Dwie ostatnie drużyny spadły do 3. Ligi, a 16. drużyna grała w barażu o pozostanie w 2. Bundeslidze z 3. drużyną 3. Ligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 2014/15 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 źródło:
 FC Ingolstadt 04 i SV Darmstadt 98 awansowały do Bundesligi 2015/16.
 Karlsruher SC przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2015/16.
 TSV 1860 Monachium wygrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2015/16.
 VfR Aalen i FC Erzgebirge Aue spadły do 3. Ligi 2015/16.
 * Za wykroczenia licencyjne VfR Aalen został ukarany przez DFB 2. punktami ujemnymi.

 ** Za wykroczenia licencyjne SV Sandhausen został ukarany przez DFB 3. punktami ujemnymi.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Hamburger SV wygrał mecze barażowe i pozostał w Bundeslidze 2015/16.
 Karlsruher SC przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2015/16.

Baraż o pozostanie w 2. Bundeslidze 

 TSV 1860 Monachium wygrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 2015/16.
 Holstein Kiel przegrał mecze barażowe i pozostał w 3. Lidze 2015/16.

Zobacz też 
 Bundesliga 2014/15
 3. Liga 2014/15
 Regionalliga 2014/15
 Oberliga 2014/15

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 
 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 w Niemczech
2015 w Niemczech